Fu Haifeng (; * 2. Januar 1984 in  Huilai, Jieyang, Provinz Guangdong, Volksrepublik China) ist ein ehemaliger chinesischer Badmintonspieler, der bei den Olympischen Spielen im Herrendoppel mit unterschiedlichen Partnern zweimal gewann.

Sportliche Karriere 
Fu nahm für China  an Olympia 2004 mit seinem Partner Cai Yun im Männerdoppel teil. Sie hatten in der ersten Runde ein Freilos und trafen in der zweiten Runde auf Keita Masuda und Tadashi Ohtsuka aus Japan. Im Viertelfinale unterlagen Fu und Cai gegen Jens Eriksen und Martin Lundgaard Hansen aus Dänemark mit 3:15, 15:11, 15:8. Allerdings gewannen die beiden das Finale im Herrendoppel der Badminton Swiss Open in diesem Jahr.

2005 gewann Fu zusammen mit seinem Partner Cai Yun die German Open im Herrendoppel.

Haifeng hält mit einem Schlag vom 3. Juni 2005 den inoffiziellen Geschwindigkeitsweltrekord. Die Fluggeschwindigkeit wurde mit 332 km/h gemessen, die Badminton zum schnellsten Sport der Welt macht.

Fu gewann erneut zusammen mit Cai Yun am 24. September 2006 das Herrendoppelfinale der Badminton Individual WM in Madrid. Außerdem waren die beiden, neben diversen Viertel-, Halb- und Finalteilnahmen bei den Chinese Taipei Open und den Macau Open Championship die Sieger.

2007 war er Mitglied der chinesischen Mannschaft, die am 17. Juni den Sudirman Cup in Glasgow gegen Indonesien erfolgreich verteidigte. 2008 und 2012 startete er erneut bei Olympia und gewann dort im letztgenannten Jahr Gold.

Auszeichnungen 
 BWF Male Player of the Year 2012 (zusammen mit Cai Yun)
 Mitglied der Badminton Hall of Fame

Erfolge

Weblinks

Einzelnachweise 

Badmintonspieler (Volksrepublik China)
Olympiasieger (Badminton)
Olympiateilnehmer (China)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Weltmeister (Badminton)
Teilnehmer an den Asienspielen (Volksrepublik China)
Asienmeister (Badminton)
Chinesischer Meister (Badminton)
Mitglied der Badminton Hall of Fame
Chinese
Geboren 1984
Mann